Saros 110 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 30 augustus 463 t/m 17 oktober 1743. Deze serie duurde 1280 jaar en 48 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 9 t/m 80.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus